Municipio de Morehead puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Morehead (condado de Carteret, Carolina del Norte), un municipio ubicado en el condado de Carteret.
 Municipio de Morehead (condado de Guilford, Carolina del Norte), un municipio ubicado en el condado de Guilford.